Jméno a příjmení Jiří Mašek má více nositelů:

 Jiří Mašek (* 1958), český politik a lékař, poslanec za hnutí ANO 2011
 Jiří Mašek (advokát) (1905–1959) – český advokát a básník
 Jiří Mašek (fotbalista) (* 1978), český fotbalista
 Jiří Mašek (horolezec) (1924–1996) – český horolezec, zasloužilý mistr sportu